Acrea fou filla del riu-déu Asterion, prop de Micenes. El turó d'Acrea, prop de Micenes, tenia el seu nom.
 Acrea i Acreos foren també atributs donats a algunes deesses i déus que tenien temples situats a turons, com per exemple Zeus, Afrodita i Artemisa.